Toni Lydman, finski hokejist, * 25. september 1977, Lahti, Finska.

Lydman je v finski ligi igral za klube Reipas Lahti, Tappara Tampere in HIFK Helsinki. V sezoni 1999/00 je osvojil naslov finskega državnega podprvaka, sam pa je bil izbran za najboljšega branilca finske lige. Leta 1996 je bil kot 89. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, za katerega je zaigral v sezoni 2000/01. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Buffalo Sabres in Anaheim Ducks, je odigral 847 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 36 golov in 206 podaj, ter 55 tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in osem podaj.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno in bronasto medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh srebrnih in ene bronaste medalje. Srebrno medaljo je osvojil tudi na Svetovnem pokalu 2004.

Leta 2016 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Reipas Lahti
| Finska ml. liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Reipas Lahti
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 13
| 5
| 1
| 6
|
| 6
|
| 13
| 1
| 3
| 4
| +5
| 4
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 95
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska 2. liga
| 95/96
|
| 39
| 5
| 2
| 7
| +3
| 30
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|-
| Reipas Lahti
| Finska ml. liga
| 95/96
|
| 9
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 96/97
|
| 49
| 1
| 2
| 3
| -12
| 65
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 97/98
|
| 48
| 4
| 10
| 14
| +6
| 48
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -3
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| +4
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +5
| 29
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +2
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 42
| 4
| 7
| 11
| +24
| 36
|
| 11
| 0
| 3
| 3
| +1
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Evropska liga
| 99/00
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -2
| 4
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -3
| 4
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 99/00
|
| 46
| 4
| 18
| 22
| +2
| 36
|
| 9
| 0
| 4
| 4
| +5
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| +2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 00/01
|
| 62
| 3
| 16
| 19
| -7
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 01/02
|
| 79
| 6
| 22
| 28
| -8
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 02/03
|
| 81
| 6
| 20
| 26
| -7
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 03/04
|
| 67
| 4
| 16
| 20
| +6
| 30
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 04/05
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +6
| 2
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +1
| 0
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 05/06
|
| 75
| 1
| 16
| 17
| +9
| 82
|
| 18
| 1
| 4
| 5
| +14
| 18
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| +4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 06/07
|
| 67
| 2
| 17
| 19
| +10
| 55
|
| 16
| 2
| 2
| 4
| -5
| 14
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 07/08
|
| 82
| 4
| 22
| 26
| +1
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 08/09
|
| 80
| 3
| 20
| 23
| 0
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 09/10
|
| 67
| 4
| 16
| 20
| +10
| 30
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +1
| 6
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 10
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 10/11
|
| 78
| 3
| 22
| 25
| +32
| 42
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 11/12
|
| 74
| 0
| 13
| 13
| 0
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 12/13
|
| 35
| 0
| 6
| 6
| -1
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1192
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | 264
| bgcolor="#7FFF00" | 336
| bgcolor="#7FFF00" | +109
| bgcolor="#7FFF00" | 908
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 110
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | +17
| bgcolor="#7FFF00" | 64
|}

Viri
 
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti Reipas Lahti
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Anaheim Ducks
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih